MAOB steht für:
 Monoaminooxidase
 Bahnhof Augsburg-Oberhausen (DS100-Code)

Abkürzung